Sinfonia n. 15 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 15 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia n. 15 di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič